Гускино — название нескольких населённых пунктов:
 Гускино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Гускино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.